Буинск је појам који може да се односи на: 

 Буинск (Татарстан) — град у Татарстану, у Руској Федерацији; 
 Буинск (Ибресински рејон) — село у Ибресинском рејону Чувашији, у Русији;
 Буинск (Урмарски рејон) — село у Урмарском рејону у Чувашији.